Rivière Omo peut désigner :
 Rivière Omo (Éthiopie)
 Rivière Omo (Québec)

Voir aussi